Бакмейстер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бакмейстер, Георг Генрих — ганноверский государственный деятель.
 Бакмейстер, Логин Иванович (1730—1806) — русский библиограф, педагог.
 Бакмейстер, Иван Григорьевич — библиограф.

Примечания